Кајл Мерит Маклохлан (, Јакима, 22. фебруар 1959) је амерички филмски и телевизијски глумац. Најпознатији је по улози агента Купера у серији Твин Пикс коју је режирао Дејвид Линч.

Филмографија 

|-
| 1984. || Дина || -{Dune}- || Пол Атреид || 
|-
| 1986. || Плави сомот || -{Blue Velvet}- || Jeffrey Beaumont || 
|-
| 1987. || Прикривен || The Hidden || Lloyd Gallagher || 
|-
| 1990. || || Don't Tell Her It's Me|| Trout || 
|-
| 1991. || || The Doors|| Ray Manzarek || 
|-
| 1992. || || Where the Day Takes You || Ted || 
|-
| 1992. || Твин Пикс: Ватро, ходај са мном || -{Twin Peaks: Fire Walk with Me}- || Special Agent Dale Cooper || 
|-
| 1993. || || The Trial || Josef K. || 
|-
| 1993. || || Rich in Love || Billy McQueen || 
|-
| 1994. || || The Flintstones || Clifford Vandercave || 
|-
| 1995. || || Showgirls || Zack Carey || 
|-
| 1996. || || The Trigger Effect || Matthew || 
|-
| 1996. || || Mad Dog Time || Jake Parker || 
|-
| 1997. || || One Night Stand || Vernon || 
|-
| 2000. || || XChange || Fisk / Toffler 2 || 
|-
| 2000. || || Hamlet || Claudius || 
|-
| 2000. || || Timecode || Bunny Drysdale || 
|-
| 2001. || || Me Without You || Daniel || 
|-
| 2001. || || Perfume || Business Manager ||
|-
| 2002. || || Miranda || Nailor || 
|-
| 2003. || || Northfork || Mr. Hope || 
|-
| 2004. || || Touch of Pink || Spirit of Cary Grant || 
|-
| 2008. || || Free Jimmy || Marius || English dub
|-
| 2008. || || Justice League: The New Frontier || Kal-El / Clark Kent / Superman || VoiceDirect-to-DVD
|-
| 2008. || || The Sisterhood of the Traveling Pants 2 || Bill Kerr || Uncredited
|-
| 2009. || || Mao's Last Dancer || Charles C. Foster || 
|-
| 2009. || || The Smell of Success || Jimmy St James || 
|-
| 2011. || || Peace, Love & Misunderstanding || Mark ||
|-
| 2013. || || Breathe In || Peter Sebeck ||
|-
| 2015. || У мојој глави|| Inside Out || rowspan="2"| Рајлин отац || Гласовна улога
|-
| 2015. || || Riley's First Date? || VoiceShort film
|-
| 2018. || || Giant Little Ones || Ray Winter || 
|-
| 2018. || || The House with a Clock in Its Walls || Isaac Izard || 
|-
| 2018. || || High Flying Bird || || 
|-
| 2019. || || Fonzo || Karlock ||
|-
| 2020. || Тесла || Tesla || Томас Алва Едисон ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1959.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сатурн